Фрагментация (размножаване) – вид безполово размножаване
 Фрагментация (клетъчна биология)
 Фрагментация или раздробяване на местообитанията
 Фрагментация на паметта в компютрите – по време на работа се получават несъседни свободни дялове в паметта, които не са организирани като едно общо пространство за зареждане на програми